Alanien bezeichnet:

 Reich der Alanen
 Königreich der Alanen (409–429) auf der Iberischen Halbinsel
 Königreich Alanien (9. Jhd.–1239) im Nordkaukasus
 Nordossetien-Alanien, Republik im Nordkaukasus, Russische Föderation 
 Südossetien, Region am Großen Kaukasus, völkerrechtlich ein Teil Georgiens, de facto unabhängig als Republik Südossetien